Colonna kan syfta på:

 Colonna – en av Italiens förnämsta adelsätter

Geografi

Italien 

 Colonna, Italien, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Colonna, Rom – en stadsdel i västra Rom och tillika ett av Roms rioni

Robotskapade Italienförgreningar